Ранчо ел Сабино има више значења:

 Ранчо ел Сабино (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Сабино (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику